Affaire des fiches peut désigner :
 affaire des fiches, une opération de fichage politique et religieux dans l'Armée française au début du  ;
 affaire des fiches, une opération de fichage politique dans la Suisse de la seconde moitié du .